Улица Столетовых — короткая, около 200 м, улица города Владимир. Расположена в исторической части города, проходит от Большой Московской улицы до улицы Воровского.

История 

Проходит по границе древнего Владимирского городища (Ветчаный город), по чётной стороне улицы сохранились остатки древнего оборонительного (Ивановского) вала.

Первоначальное название улицы — Рождественская, по близ расположенному Богородице-Рождественскому монастырю.

В 1927 году Постановлением Владимирского горсовета, переименована в Пролетарскую.
Современное название в честь уроженцев Владимира братьев Александра (1839−1896) и Николая (1831−1912) Столетовых дано в 1970 году.

В советское время (1968 год) на месте снесённой ветхой застройки на чётной стороне улицы было построено здание гостиницы и ресторана «Нерль»

Известные жители

Достопримечательности 

д. 3 — Дом-музей Столетовых — открыт в 1976 году. Экспозиция музея, в которой имеется более 400 подлинных экспонатов, посвящена жизни братьев Николая и Александра Столетовых. В феврале 2021 года завершена реставрация внешнего облика столетовского дома, а к концу года — полное возрождение его исторических интерьеров.

Литература 
Дмитриев Ю. А., Дятлова Н. И., Савинова Р. Ф. Улицы Владимира. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989.

Примечания

Ссылки 
улица Столетовых во Владимире

Улица Столетовых во Владимире
Улицы Владимира
Улицы, названные в честь учёных
Улицы, названные в честь генералитета